Waldweg bezeichnet:
 für den Verkehr von Kraftfahrzeugen oder Fuhrwerken bestimmte nichtöffentliche Waldstraße, siehe Forststraße 
 Derrick: Waldweg, Folge der deutschen Krimiserie Derrick

Siehe auch:
 Waldsteig
 Waldstraße